Pierre Cousin ist der Name von

* Pierre Cousin (Mathematiker) (1867–1933), französischer Mathematiker
 Pierre Cousin (Leichtathlet) (* 1913; Todesdatum unbekannt), französischer Marathonläufer